Глебовский сельский округ

Краснодарский край 
 Глебовский сельский округ Кущёвского района
 Глебовский сельский округ города Новороссийска

Ярославская область 
 Глебовский сельский округ Переславского района
 Глебовский сельский округ Рыбинского района
 Глебовский сельский округ Ярославского района